

Elemek listája

Lásd még 
 periódusos rendszer
 Kémiai elemek listája
 Kémiai elemek nevének etimológiája
 Transzurán elemek

Kémiai listák